Всходы — многозначный термин:

 Всходы — одна из фаз развития растений (см. проросток).
 Всходы — парадные лестницы в жилом доме

В культуре 
 «Всходы» — иллюстрированный журнал для детей школьного возраста, издававшийся в Санкт-Петербурге с 1896 года и выходивший 2 раза в месяц.

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Всходы — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Россия
 Всходы — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Всходы — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Всходы — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Всходы — село, Угранский район Смоленской области.

Примечания